Rankovtsé ou Rankovce (en macédonien Ранковце) est un village du nord-est de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Rankovtsé. Le village comptait 1192 habitants en 2002.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :

 Macédoniens : 1 113
 Roms : 53
 Serbes : 1
 Autres : 5

Voir aussi

Liens internes 
 Rankovtsé

Liens externes 
  Site officiel de la municipalité de Rankovtsé

Références 

Village dans la commune de Rankovce